Списък на условните обозначения на НАТО за противотанкови ракети.

ПТУР